Crăiasa zăpezii se poate referi la:

 Literatură
Crăiasa zăpezii, un basm de Hans Christian Andersen.
Crăiasa zăpezilor, roman științifico-fantastic de Joan D. Vinge

Film
Crăiasa zăpezii (film din 1957), un film sovietic de animație
Crăiasa zăpezii (film din 2002), un film cu Bridget Fonda
Crăiasa zăpezii (film din 2012), un film rusesc de animație pe calculator

Vezi și
Regatul de gheață (film)